Der Name Galmis bezeichnet verschiedene Orte im Kanton Freiburg, Schweiz:
 Galmis, einen Weiler der Gemeinde Düdingen im Sensebezirk; siehe Düdingen#Weiler, Orte, Fluren
die Gemeinde Val-de-Charmey im Bezirk Gruyère
Er ist nicht zu verwechseln mit der Gemeinde Galmiz im Seebezirk